Valiyev (en azéri : Vəliyev ; en russe : Валиев) est un patronyme dérivé du prénom Vali/Vəli, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1943–2014), homme politique azerbaïdjanais ;
  (né en 1988), footballeur azerbaïdjanais ;
 Farhad Valiyev (né en 1980), footballeur azerbaïdjanais ;
Lamiya Valiyeva (née en 2002), athlète handisport azerbaïdjanaise ;
  (né en 1970), lutteur ukrainien ;
  (né en 1966), footballeur russe ;
 Rinat Valiyev (né en 1995), joueur de hockey sur glace russe ;
 Roman Valiyev (né en 1984), athlète kazakh ;
Sevda Valiyeva (née en 1997), judokate handisport azerbaïdjanaise ;
  (1916–1996), écrivain azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri